Inflectarius rugeli är en snäckart som först beskrevs av Robert James Shuttleworth 1852.  Inflectarius rugeli ingår i släktet Inflectarius och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
rugeli